В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Меліссу Гарні 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Зіна Гаррісон (переможниця)
  Даянн Балестрат (півфінал)
  Барбара Поттер (півфінал)
  Лариса Нейланд (1-ше коло)

 Мелісса Гарні (фінал)
 Пем Кеселі (2-ге коло)
 Венді Вайт (чвертьфінал)
 Маріанн Вердел (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Indianapolis